Borostyánkői Mátyás (1873–1937) vendéglős, a budapesti Mátyás-pince alapítója
 Borostyánkői Mátyás (1942–2020) építészmérnök